PPN (Pre-Pottery Neolithic) – fase neolitica preceramica
 PPN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Popayán (Colombia)
 ppn – codice ISO 639-3 della lingua papapana
 PPN - Prima Pagina News (Agenzia nazionale di stampa italiana)